Cyrtaulon är ett släkte av svampdjur. Cyrtaulon ingår i familjen Tretodictyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glassvampar
Cyrtaulon